Алекса́ндр Ива́нович Алекса́ндров:
 Александров, Александр Иванович (в монашестве Анастасий; 1861—1918) — епископ Ямбургский, викарий Санкт-Петербургской епархии, учёный-славист.
 Александров, Александр Иванович (1894—1948) — советский художник.
 Александров, Александр Иванович (1918—1987) — советский кинокритик, киновед.
 Александров, Александр Иванович (1864—1917) — русский военно-морской деятель, контр-адмирал.